Jméno a příjmení Jiří Haller se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jiří Haller (bohemista) – český bohemista a lexikograf (1896–1971)
 Jiří Haller (probošt) – probošt litoměřické kapituly v 15. století